Горошки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Горошки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Горошки — деревня в Минском районе Минской области.

См. также 
 Горушки